Országh József (1935–1992) atléta, rövidtávfutó
 Országh József (1937–2020) elektrokémikus, egyetemi tanár